

Persone 
 Chuck Bednarik – giocatore statunitense di football americano
 Karl Bednarik – pittore e scrittore austriaco 
 Ignat Bednarik – pittore rumeno
 László Budai Bednarik – allenatore di calcio e calciatore ungherese
 Robert G. Bednarik – archeologo australiano

Altro 
 Chuck Bednarik Award – premio assegnato annualmente al miglior difensore degli Stati Uniti nel football americano universitario